Silvana steht für:
 Silvana, weiblicher Vorname
 Silvana (Oper), Oper von Carl Maria von Weber
 Silvana (Schiff, 1897), Seebäderschiff
 ein Sport- und Freizeitbad in Schweinfurt
 Silvana (Washington), ein Census-designated place im Snohomish County im US-Bundesstaat Washington
 Rocca Silvana, Burg im Ortsteil Selvana, Gemeinde Castell’Azzara, Italien

Siehe auch:
 Silva
 Silvan
 Silvania
 Silvanus
 Silvaner